UCAC4 574-024637 — одиночная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии приблизительно 3460 световых лет (около 1061 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +12,573m.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
UCAC4 574-024637 — белая звезда спектрального класса A2-A3.

Планетная система 
В 2019 году командой астрономов, работающих с фотометрическими данными в рамках проекта Kepler-K2, было объявлено об открытии планеты в системе:

Примечания 

Планетные системы